Firelord signifie « seigneur du feu » en anglais. Le mot peut faire référence à :
Firelord, un super-héros de Marvel Comics ;
Firelord, un jeu vidéo sorti en 1986 ;
Firelord, un roman de Parke Godwin sorti en 1980.